Andebol
Taça Challenge da EHF, terceira competição europeia de clubes de andebol masculino
Taça Challenge da EHF de Andebol Feminino, terceira competição europeia de clubes de andebol feminino
Voleibol
Taça Challenge de Voleibol Masculino, terceira competição europeia de clubes de voleibol masculino
Taça Challenge de Voleibol Feminino, terceira competição europeia de clubes de voleibol feminino
Râguebi
Taça Challenge de Râguebi, segunda competição europeia de clubes de râguebi
Futebol
Challenge Cup de Futebol, torneio de futebol disputado na Áustria-Hungria entre 1897 e 1911
AFC Challenge Cup, uma competição de futebol por nações da Ásia, disputada entre 2006 e 2014

Desambiguação